Aulonothroscus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Horn 1890. Aulonothroscus ingår i familjen småknäppare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Småknäppare
Aulonothroscus